Фёдор Николаевич Батицкий (11.09.1916—18.05.1987) — комбайнёр Старо-Титаровской МТС Темрюкского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родился 11 сентября 1916 года в станице Старотитаровской Таманского отдела Кубанской области, ныне Темрюкского района Краснодарского края, в семье казака. Украинец.

После окончания 4 классов сельской школы и Ахтанизовской школы рабочей молодёжи, где и получил права на управление трактором и автомобилем, с 1932 года работал механизатором в Сенновской машинно-тракторной станции (МТС) до призыва на военную службу в 1939 году в Красную армию.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Боевое крещение получил в боях под городом Псковом, 28 июня 1942 года был ранен. После излечения дальнейший боевой путь с мая 1943 года прошёл шофёром 103-й фронтовой трофейной роты Трофейного управления 1-го Прибалтийского фронта. Неоднократно под артиллерийским и миномётным огнём противника вывозил боевую трофейную технику.

После демобилизации в 1946 году вернулся на родину и поступил работать во вновь организованную Старотитаровскую МТС механизатором- комбайнёром. По итогам работы в уборочную урожая 1948 и 1949 годов был награждён орденом Ленина. В 1951 году за 25 рабочих дней комбайном «Сталинец-6» он намолотил с убранной площади 8287 центнеров зерновых культур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1951 году Батицкому Фёдору Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё двое комбайнёров Старо-Титаровской МТС Г. И. Шахов и Герой Советского Союза В. И. Головченко. Неоднократно становился участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Избирался делегатом XX съезда КПСС (1956).

Проживал в родной станице Старотитаровской. Умер 18 мая 1987 года.

Награды 

 Герой Социалистического Труда (20.05.1952)
 Орден Ленина (21.05.1951)
 Орден Ленина (20.05.1952)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (19.04.1944)
Медаль «За боевые заслуги» (15.03.1945)
 Медаль Жукова (1994)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За трудовое отличие» (31.10.1957)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)
 а также медалями ВСХВ

Память 
 На могиле Героя установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 Занесён в Книгу Почёта района и на аллею Трудовой Славы Темрюкского района.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наградной лист к ордену Красной Звезды
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Делегаты XXI съезда КПСС
Комбайнёры